El Capitán (SS-Hauptsturmführer Hans Günsche) es un personaje del manga y OVA Hellsing creado por Kōta Hirano. Miembro de las fuerzas de Millennium y la Waffen-SS. Aparece en el manga y el OVA y como una silueta a la izquierda del Mayor en el video promocional del anime.

Es el guardaespaldas silencioso y estoico del Mayor. A diferencia de este y la Teniente Primera Rip van Winkle, él todavía usa un uniforme completo en la historia principal. Este es similar a un sobretodo M42, con la solapa constantemente hacia arriba, y una gorra de oficial M43 con el símbolo del Totenkopf. Es un hombre lobo natural, capaz de transformarse a voluntad y pelear en forma humana o de hombre lobo.

El Capitán posee inmensas habilidades, incluso en su forma humana. Estas incluyen fuerza, velocidad, reflejos, y destreza sobrehumanos. Su piel dura como el hierro puede soportar los hilos de Walter C. Dornez (que pueden cortar acero sin dificultad), incluso cuando se enrollan alrededor de su cuello desnudo. Parece ser capaz de caer grandes distancias sin recibir daño alguno. Günsche tiene algo de regeneración, ya que rápidamente regeneró su mano mutilada en El Amanecer. Aparte de sus habilidades naturales, el Capitán empuña dos Mauser C96 modificadas de cañones increíblemente largos y un cuchillo de combate que todavía no ha usado.

El misterioso oficial de la Schutzstaffel peleó con un Walter de 14 años junto con Alucard en la protosecuela. Luchó cuerpo a cuerpo con él y logró resistir sus hilos, para luego estrangularlo antes de que la pelea fuera interrumpida por el vampiro, quien, luego de haber sido partido por la mitad por una patada del Capitán, decidió huir y dejar a Walter enfrentarlo solo mientras él perseguía al Mayor. Se cree, basado en información en la historia principal, que Walter hizo un acuerdo con Millennium y abandonó el complejo, habiendo aparentemente ayudado en la destrucción del proyecto de muertos vivos artificiales. Sin embargo, no hay información oficial que confirme o refute esto.

Más tarde, en el mismo año, el Capitán participó en la infame masacre de Malmedy el 17 de diciembre durante la Batalla de las Ardenas. En una fotografía tomada el 20, él y el Mayor todavía están en el área de Ardenas. Al final viajó con el resto de Millennium a Sudamérica y se escondió durante décadas.

Más de 55 años después, fue enviado a recuperar a Walter para iniciar el proceso de vampirización, durante la invasión de Inglaterra en el 2000. Bloqueó el camino del auto de Integra Hellsing, entonces Walter le pidió a su ama que huyera, y atacó al Capitán con sus cables. El Capitán los atrapó con las manos, y parecía que iba ser un gran duelo -- solo que el duelo nunca se mostró. El Mayor tenía otros planes, y trajo a Walter a Millennium para que le lavaran el cerebro y lo volvieran un sirviente inmortal. Más tarde, el Capitán saltó del zeppelin Hindenburg II para enfrentarse a Alucard. Se sorprendió al ver su contraataque y se retiró momentáneamente.

 Varios hechos acerca de este hombre fueron revelados en El Amanecer. En el capítulo 4, después de despertar y salir de su ataúd, Alucard siente inmediatamente que no es ni humano ni vampiro, y señala que pensó que su especie se había extinguido hace mucho tiempo.
 En el capítulo 5, Alucard le voló el brazo derecho, pero él lo regeneró rápidamente y se transformó en hombre lobo. Aunque esto parecería implicar que todos los oficiales de Millennium y los soldados importantes son licántropos, el término usado para los soldados de élite es una referencia a las fuerzas históricas Werwolf, siendo el único hombre lobo literal.
 En el capítulo 74, el Capitán le dispara a Heinkel en la mejilla, y dos capítulos más adelante se muestra que lo hizo deliberadamente para salvarle la vida, entonces trata de comunicarse directamente con él gesticulando con la cabeza, interpretado como una advertencia de que se mantenga a raya. Luego le arroja un botiquín de primeros auxilios y se va. Esta escena es de interés a muchos fanes. El Capitán, siendo un hombre lobo, no tendría uso alguno para un botiquín.
 Al final del capítulo 81, el Capitán se enfrenta a Seras Victoria e Integra, mientras atacan el zeppelin, en el siguiente capítulo, deja pasar a Integra, incluso apuntándole a un cartel donde dice la dirección del puente del dirigible. Entonces se enfrenta a Victoria, transformándose luego en hombre lobo. Luego de un combate reñido, Seras, con ayuda de Pip Bernadotte, utiliza un diente de plata que fue robado por los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial y con él, lo atraviesa en todo el corazón, dejándolo al borde de la muerte. Con sus últimas fuerzas, se ríe de manera burlesca y horrorosa hasta convertirse en polvo.

Personajes de Hellsing

en:Captain (Hellsing)